Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1958/59 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga Nord (Salzburg), die Tauernliga Süd (Kärnten) sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Der Wiener Sport-Club konnte in der Spielsaison zum 3. Mal Österreichischer Fußballmeister und damit den Triumph des Vorjahres wiederholen. Ungeschlagen Meister zu werden, war zuvor nur zweimal dem SK Rapid Wien (1912/13 und 1934/35) gelungen. Die letzten beiden Mannschaften der Tabelle mussten absteigen. Dies traf den Kapfenberger SV und SC Olympia 33, die somit in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten waren.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Staatsliga B: 1. Wiener Neustädter SC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SV Austria Salzburg (Relegation zur Staatsliga A)

Die besten Torschützen 
 32 Tore Erich Hof (Sport-Club)
 28 Tore Robert Dienst (Rapid), Kaltenbrunner (WAC)
 24 Tore Peter Reiter (Rapid)
 19 Tore Adolf Knoll (Sport-Club), Hamerl (Sport-Club)
 18 Tore Franz Neubauer (Simmering), Walter Horak (Sport-Club)

siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Die Meistermannschaft des Wiener Sport-Clubs 
Rudolf Szanwald, Kurt Bogner – Erich Hasenkopf, Heinrich Büllwatsch, Alois Jaros, Johann Windisch – Rudolf Oslansky, Leopold Barschandt – Walter Horak, Adolf Knoll, Johann Howanietz, Erich Hof, Josef Hamerl, Karl Skerlan, Giuseppe Koschier, Johann Pesser II, Werner Huschek, Rudolf Neudauer – Trainer: Johann Pesser I

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
Allgemein

Die Meister der Staatsliga B stieg direkt auf, der Zweitplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten drei Mannschaften hätten in die jeweiligen Landesligen absteigen sollen, was aber durch eine Neuregelung der zweiten Leistungsstufe ab der Saison 1959/60 abgeändert wurde: Die Teams von Burgenland, Niederösterreich und Wien wurden der neuen Regionalliga Ost zugeteilt, oberösterreichische und steirische Mannschaften spielten ab sofort mit den Kärntner Teams in der Regionalliga Mitte.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SC Eisenstadt
 Landesliga Niederösterreich: FC Voith St. Pölten
 Wiener Liga: Floridsdorfer AC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: FC Stadlau (Relegation zur Staatsliga A)

Tauernliga Nord 
In der Tauernliga Nord konnte der SV Austria Salzburg den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesklasse Nord: UFC Salzburg-Danubia
 Landesklasse Süd: ESV Saalfelden

Tauernliga Süd 
In der Tauernliga Süd fixierte der WSG Radenthein den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 keine Aufsteiger aus der Landesliga, da die Tauernliga Süd am Ende des Jahres aufgelöst und in die Regionalliga Mitte ab der Saison 1959/60 wird.

Qualifiziziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: WSG Radenthein (Relegation zur Staatsliga A)

Arlbergliga 
In der Arlbergliga sicherte sich der FC Lustenau 07 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Landeck
 Landesliga Vorarlberg: FC Rot-Weiß Rankweil

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: FC Lustenau 07 (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland errang der SC Eisenstadt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Deutschkreutz
 ASV Steinbrunn

Landesliga und Unterliga Kärnten 
In Kärtnen wurde eine Landesliga Kärnten nicht ausgespielt, da es die Tauernliga Süd gab und die nächste Saison, 1959/60, abgeschafft wurde, dann man plante, dass die Kärntner Vereine in die Regionalliga Mitte in der Saison 1960/61 mitspielen sollte. Daher schaffte man in der Saison 1959/60 eine Landesliga Kärnten, in der die ersten drei Vereine der Unterliga Kärnten aufstiegen. Meister der Unterliga Kärnten und gleichzeitig Meister von Kärnten wurde der SV Rapid Lienz.

Unterliga Kärnten: Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 keine Informationen über Aufsteiger in die Unterliga Kärnten

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich wurde der FC Voith St. Pölten Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Brunn
 ASK St. Valentin
 ASC Marathon Korneuburg

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich konnte sich der Welser SC den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATSV Ampflwang
 SV Traun

Landesklasse Salzburg Nord und Süd 
In Salzburg feierte der UFC Salzburg-Danubia in der Landesklasse Salzburg Nord den Meistertitel, der ESV Saalfelden in de Landesklasse Salzburg Süd.

Landesklasse Salzburg Nord

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 USC Mattsee

Landesklasse Salzburg Süd

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SK Bruck

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark erspielte der SC Bruck/Mur den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Trofaiach
 SC Fürstenfeld

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde der SV Landeck Tiroler Landesmeister, der in die Arlbergliga aufstieg. Über den Tabellenendstand dieser Saison liegen keine Informationen vor.

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der FC Rot-Weiß Rankweil Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Frastanz

Wiener Liga 
In Wien konnte der Floridsdorfer AC den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Favoritner AC
 Landstraßer AC

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Meister der Arlbergliga traf in der Relegation um den Aufstieg auf den Gewinner der Begegnung des Meisters der Tauernliga Süd und des Meister der Tauernliga Nord. Der Sieger dieser Partie traf schließlich auf den Vizemeister der Staatsliga B – der Gewinner dieses Spiel stieg auf. Der zweite Aufstiegsplatz war dem Meister der Staatsliga B vorbehalten.

Der Arlbergmeister FC Lustenau spielte zunächst gegen den Tauernliga-Nord-Meister SV Austria Salzburg um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Der SV Austria Salzburg durfte antreten, da er den der Tauernliga-Süd-Meister WSG Radenthein zuvor mit einem Gesamtscore von 6:1 besiegt hatte. Die Salzburger konnten sich gegen Lustenauer wie bereits im Vorjahr deutlich durchsetzten und dieses Mal auch im Entscheidungsspiel um den Aufstieg für die Staatsliga A dem Zweitplatzierten der Staatsliga B, FC Stadlau, mit 4:2 für sich entscheiden.

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1958/59 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1958/59 bei austriasoccer.at
 Austria 1958/59 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1958/59
1958/59